Sezon 2015/2016 Pucharu Świata w skeletonie – 30. sezon Pucharu Świata w skeletonie. Rozpoczął się 27 listopada 2015 roku w niemieckim Altenbergu. Ostatnie zawody z tego cyklu zostały rozegrane 27 lutego 2016 roku w Königssee. Rozegranych zostało 16 konkursów: 8 konkursów kobiet oraz 8 konkursów mężczyzn.

Podczas sezonu 2015/2016 odbyły się trzy imprezy, na których rozdane zostały medale. W połowie stycznia odbyły się Mistrzostwa Świata Juniorów w niemieckim Winterbergu. Oprócz tego odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie Młodzieży w Lillehammer. Główną imprezą tego sezonu były Mistrzostwa Świata w Igls.

Wśród kobiet kryształowej kuli broniła Austriaczka - Janine Flock, zaś wśród mężczyzn Łotysz Martins Dukurs.

W tym sezonie najlepszą skeletonistką okazała się Niemka Tina Hermann. Natomiast u mężczyzn tytuł obronił Łotysz Martins Dukurs.

Punktacja 
Od sezonu 2007/2008 za miejsca zajęte w konkursie Pucharu Świata zawodnicy otrzymują punkty według następującej tabeli:

Kalendarz Pucharu Świata

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 
 

Puchar Świata w skeletonie
2015 w skeletonie
2016 w skeletonie